Алжир на летних Олимпийских играх 1996 представляли 39 мужчин и 6 женщин, принявшие участие в соревнованиях по боксу, борьбе, гандболу, гребле, дзюдо, лёгкой атлетике, плаванию, тяжёлой атлетике и фехтованию. Спортсмены Алжира завоевали три медали (2 золотые и 1 бронзовую), две из которых оказались на счету боксеров.

Медали

Золото

Бронза

Результаты

Академическая гребля 

Спортсменов — 1

Женщины

Бокс 

Спортсменов - 6

Борьба 

Спортсменов — 2

Вольный стиль

Греко-римский стиль

Гандбол 

Спортсменов - 16

Мужчины

Состав команды

 
Групповой этап:

Положение команд

Матч за 9-10 места

Дзюдо 

Спортсменов — 6

Мужчины

Женщины

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 8

Мужчины

Женщины

Плавание 

Спортсменов - 1

Мужчины

Тяжёлая атлетика 

Спортсменов - 3

Фехтование 

Спортсменов — 2

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Официальные отчёты с Олимпийских игр 
 База данных МОК 

Страны на летних Олимпийских играх 1996 года
Спорт в Алжире в 1996 году